O PENSI Colégio e Curso é uma instituição de ensino particular fundada em 1997, por engenheiros do IME e do ITA como um curso de aulas particulares situado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, que em 2013 se fundiu com a rede de ensino Elite e criou o grupo ELEVA Educação. É conhecido pela sua quantidade de aprovações em concursos como ENEM, EFOMM, UERJ, IME e outros cursos.

No ano de 2016, foi ranqueado como uma das dez escolas com melhores índices no ENEM. do Brasil.

Unidades 
A rede PENSI tem no total vinte e duas unidades espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, Região dos Lagos e Região Serrana que são:
 PENSI Cabo Frio;
 PENSI Casulo Rio das Ostras;
 PENSI Copacabana;
 PENSI Freguesia;
 PENSI Icaraí 1;
 PENSI Icaraí 2;
 PENSI Ilha do Governador;
 PENSI Itaipu;
 PENSI Lobinho Icaraí;
 PENSI Lobo Torres Icaraí;
 PENSI Madureira;
 PENSI Méier;
 PENSI Nova Friburgo;
 PENSI Petrópolis;
 PENSI Recreio 1;
 PENSI Recreio 2;
 PENSI Teresópolis;
 PENSI Tijuca 1;
 PENSI Tijuca 2;
 PENSI Vila da Penha 1;
 PENSI Vila da Penha 2;
 PENSI Vila Isabel.

Missão e valores 
Segundo o site do PENSI, a missão principal da associação é formar pessoas que busquem sempre evoluir e que sejam capazes de construir um futuro melhor para si e para os que estão ao seu redor. Já os seus princípios são divididos em quatro:
Excelência;
Autoconfiança;
Amizade;
Entusiasmo.

Projetos especiais 
Um acervo de programas ministrados por professores experientes que se aprofundam em conteúdos historicamente mais recorrentes em determinados concursos. A lista é formada por 4 tipos de projetos:
 Projeto Redação: um grupo de ensinamentos focado em desenvolver e aprimorar a produção textual de redações no modelo ENEM.
 Projeto UERJ: um conjunto de aulas completamente focado no 1º Exame de Qualificação da UERJ.
 Projeto PISM: um combo de lições completamente focadas no estilo de prova do PISM.
 Projeto ENEM: uma série de preleções completamente focadas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Controvérsias

Casos de assédio em 2018

No dia 15 de agosto de 2018, surge a primeira polêmica da rede em trinta e um anos de existência: múltiplas denuncias de assédio. A controvérsia foi exposta, pois, segundo às alunas, o afastamento de uma professora de sociologia e da demissão de outra educadora de biologia foi como um "abandono", pois as duas as ajudavam a identificar e a combater os casos de assédio, machismo e homofobia cometidos pelos funcionários da escola.

Com esses fatos, tweets foram feitos com a hashtag #AssédioÉHábitoNoPensi sobre um cenário de perseguição sexual nas unidades da rede de ensino, assim chamando a observância de revistas e emissoras como Rede Globo, Universo Online, Veja e, junto a isso, conseguiram atrair a atenção de nomes como Kéfera Buchmann e Pablo Villaça, que apoiaram esse movimento e também conseguiram trazer muito apoio dos internautas que ajudaram em protestos e a ficar no trending topic por bastante tempo.

Prontamente, o PENSI fez um anúncio no dia 17 de agosto falando que contrataria uma empresa especializada em lidar com situações de assédio e discriminação para criar um canal de denuncias anônimas nomeado "Canal Confidencial PENSI".

Já no dia 20 de agosto, a instituição anunciou o afastamento de professores e funcionários envolvidos nessa polêmica.

Instituições de ensino da cidade do Rio de Janeiro
Instituições de ensino médio do Rio de Janeiro
Escolas particulares do estado do Rio de Janeiro